Натуральне число 1567
 1567 рік до нашої ери
 1567 рік нашої ери